Browns Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Browns Corner (Alabama)
 Browns Corner (Delaware)
 Browns Corner (Maryland)
 Browns Corner (Massachusetts)
 Browns Corner (New Hampshire)
 Browns Corner (Virginia)
 Browns Corner (West Virginia)

Siehe auch:
 Browns Corners